Матушек, множ. Матушки (чес.: Matušek; пол.: Matuszek) — європейське прізвище. Поширене в Чехії, Словаччині, Польщі, Україні та інших країнах.

Представники:
 Ян Станіслав Матушек (1892—1940) — підполковник піхоти польської армії, вбитий в Катині.
 Ернест Матушек (1897—1877) — Сілезький повстанець, вчений, викладач Варшавського університету.
 Олена Франківна Матушек (1953-  ) — українська поетеса.

Див. також 
 Матушка